

Любовка — мікрорайон міста Люботин

Любовка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан